Albright ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Cooper Albright (* 1959), Choreografin und Publizistin
 Barbara Albright (1955–2006), US-amerikanische Kochbuchautorin

 Chris Albright (* 1979), US-amerikanischer Fußballspieler
 Daniel Albright (* 1945), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 David Albright, US-amerikanischer Physiker, Gründer des Institute for Science and International Security
 David E. Albright (* 1959), Publizist
 Fuller Albright (1900–1969), US-amerikanischer Arzt
 Gerald Albright (* 1957), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Hardie Albright (1903–1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Harry Darkes Albright (* 1907), Schauspiellehrer
 Horace M. Albright (1890–1987), US-amerikanischer Naturschützer
 Ivan Albright (1897–1983), US-amerikanischer Künstler
 Jacob Albright (eigentlich Jakob Albrecht, 1759–1808), Gründer und erster Bischof der methodistischen Evangelischen Gemeinschaft
 Josephine Patterson Albright (1913–1996), US-amerikanische Journalistin
 Lola Albright (1924–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Madeleine Albright (1937–2022), US-amerikanische Politikerin und Außenministerin
 Tenley Albright (* 1935), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 William Albright (1944–1998), US-amerikanischer Musiker
 William Donald Albright (1881–1946), kanadischer Landwirt und Journalist
 William Foxwell Albright (1891–1971), US-amerikanischer Archäologe

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Albright (Minnesota), im Wright County
 Albright (Cascade County, Montana) – nicht mehr existent
 Albright (Rosebud County, Montana) – nicht mehr existent
 Albright (West Virginia), im Preston County
 Albright Township, im Chatham County, North Carolina

Sonstiges:

 Albright Airport, Airport im Miami County, Kansas
 Albright Key, im Lee County, Florida
 Albright Lake, See im Okanogan County, Washington
 Albright Mine, ehemalige Mine im Josephine County, Oregon
 Albright Oil Field, Ölfeld im Cowley County, Kansas
 Albrightknoten, Knoten um unterschiedlich dicke Angelschnüre zu verbinden

Im NRHP gelistete Objekte:

 Albright Bridge, in Webster City, Iowa, ID-Nr. 98000776
 Albright House, in Fort Madison, Iowa, ID-Nr. 78001233
 Albright Memorial Building, in Scranton, Pennsylvania, ID-Nr. 78002411
 Albright-Dukes House, in Laurens, South Carolina, ID-Nr. 86003149
 Albright-Knox Art Gallery, in Buffalo, New York, ID-Nr. 71000538
 Daniel Albright Farm, in Marquam, Oregon, ID-Nr. 79003734

Siehe auch:
 Albright Creek
 Albright Park
 Mount Albright
 Albright Institute of Archaeological Research (AIAR), archäologische Forschungseinrichtung in Ost-Jerusalem